

Toponiemen in de Verenigde Staten 
 Alder (Montana) - een plaats in Montana
 Alder (Oregon) - een gemeentevrij gebied in Oregon
 Alder (Washington) - een gehucht in Washington

Personen en personages 
 Kurt Alder, Duits scheikundige en Nobelprijswinnaar
 Jim Alder, Schots langeafstandsloper
 Esther Alder, Zwitsers politica
 Ray Alder, Amerikaans popzanger
 Willem van Alder, middeleeuwse edelman, opgehangen in 1096
 Twink (musicus), artiestennaam van John Charles Edward Alder
 Ardhanarishvara, Hindoe-godheid, vooral door Japanners ook aangeduid als Alder
 Alder, personage uit de boekenserie Pendragon

Overige 
 Alder (krater) - een inslagkrater op de Maan

Zie ook 
 Alders (doorverwijspagina)